Dit is een lijst van planetoïden 7801-7900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7801) Goretti || 1996 GG2 || 12 april 1996 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (7802) Takiguchi || 1996 XG1 || 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7803) Adachi || 1997 EW2 || 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (7804) Boesgaard || 3083 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7805) Moons || 7610 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7806) - || 1971 UM || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (7807) - || 1975 SJ1 || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (7808) - || 1976 GL8 || 5 april 1976 || M. R. Cesco
|-
| (7809) - || 1979 ML1 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7810) - || 1981 DE || 26 februari 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (7811) - || 1982 DT6 || 23 februari 1982 || Xinglong
|-
| (7812) Billward || 1984 UT || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (7813) Anderserikson || 1985 UF3 || 16 oktober 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7814) - || 1986 CF2 || 13 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (7815) Dolon || 1987 QN || 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (7816) Hanoi || 1987 YA || 18 december 1987 || M. Koishikawa
|-
| (7817) - || 1988 RH10 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (7818) Muirhead || 1990 QO || 19 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (7819) - || 1990 RR3 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (7820) - || 1990 TU8 || 14 oktober 1990 || A. Mrkos
|-
| (7821) - || 1991 AC || 8 januari 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (7822) - || 1991 CS || 13 februari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (7823) - || 1991 PF10 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7824) Lynch || 1991 RM2 || 7 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (7825) - || 1991 TL1 || 10 oktober 1991 || J. Alu
|-
| (7826) Kinugasa || 1991 VO || 2 november 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (7827) - || 1992 QE2 || 22 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (7828) - || 1992 SD13 || 28 september 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (7829) Jaroff || 1992 WY4 || 21 november 1992 || E. F. Helin
|-
| (7830) Akihikotago || 1993 DC1 || 24 februari 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (7831) François-Xavier || 1993 FQ || 21 maart 1993 || E. F. Helin
|-
| (7832) - || 1993 FA27 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (7833) Nilstamm || 1993 FV32 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (7834) - || 1993 JL || 14 mei 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7835) - || 1993 MC || 16 juni 1993 || T. B. Spahr
|-
| (7836) - || 1993 TG || 9 oktober 1993 || N. Kawasato
|-
| (7837) Mutsumi || 1993 TX || 11 oktober 1993 || H. Abe, S. Miyasaka
|-
| (7838) Feliceierman || 1993 WA || 16 november 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (7839) - || 1994 ND || 3 juli 1994 || R. H. McNaught
|-
| (7840) Hendrika || 1994 TL3 || 5 oktober 1994 || G. C. L. Aikman
|-
| (7841) - || 1994 UE1 || 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7842) Ishitsuka || 1994 XQ || 1 december 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7843) - || 1994 YE1 || 22 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7844) Horikawa || 1995 YL1 || 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7845) Mckim || 1996 AC || 1 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7846) Setvák || 1996 BJ || 16 januari 1996 || M. Tichý
|-
| (7847) Mattiaorsi || 1996 CS8 || 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (7848) Bernasconi || 1996 DF1 || 22 februari 1996 || M. Cavagna, A. Testa
|-
| (7849) Janjosefrič || 1996 HR || 18 april 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (7850) Buenos Aires || 1996 LH || 10 juni 1996 || L. Macri
|-
| (7851) Azumino || 1996 YW2 || 29 december 1996 || N. Sato
|-
| (7852) Itsukushima || 7604 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7853) Confucius || 2086 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7854) Laotse || 1076 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7855) Tagore || 4092 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7856) Viktorbykov || 1975 VB1 || 1 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (7857) Lagerros || 1978 QC3 || 22 augustus 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7858) Bolotov || 1978 SB3 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7859) Lhasa || 1979 US || 19 oktober 1979 || A. Mrkos
|-
| (7860) Zahnle || 1980 PF || 6 augustus 1980 || E. Bowell
|-
| (7861) - || 1981 EK25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7862) - || 1981 EE28 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7863) Turnbull || 1981 VK || 2 november 1981 || B. A. Skiff
|-
| (7864) - || 1982 EE || 14 maart 1982 || A. Mrkos
|-
| (7865) - || 1982 FG3 || 21 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (7866) Sicoli || 1982 TK || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (7867) Burian || 1984 SB1 || 20 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (7868) Barker || 1984 UX2 || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (7869) - || 1987 RV3 || 2 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (7870) - || 1987 UP2 || 25 oktober 1987 || P. Jensen
|-
| (7871) Tunder || 1990 SW4 || 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (7872) - || 1990 UC || 18 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (7873) Böll || 1991 AE3 || 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (7874) - || 1991 BE || 18 januari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (7875) - || 1991 ES1 || 7 maart 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7876) - || 1991 VW3 || 11 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7877) - || 1992 AH1 || 10 januari 1992 || N. Kawasato
|-
| (7878) - || 1992 DZ || 27 februari 1992 || N. Kawasato
|-
| (7879) - || 1992 EX17 || 3 maart 1992 || UESAC
|-
| (7880) - || 1992 OM7 || 19 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (7881) Schieferdecker || 1992 RC7 || 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (7882) - || 1993 FL6 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (7883) - || 1993 GD1 || 15 april 1993 || H. E. Holt
|-
| (7884) - || 1993 HH7 || 24 april 1993 || H. Debehogne
|-
| (7885) - || 1993 KQ2 || 17 mei 1993 || T. B. Spahr
|-
| (7886) Redman || 1993 PE || 12 augustus 1993 || D. D. Balam
|-
| (7887) Bratfest || 1993 SU2 || 18 september 1993 || C. W. Hergenrother
|-
| (7888) - || 1993 UC || 20 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (7889) - || 1994 LX || 15 juni 1994 || Spacewatch
|-
| (7890) Yasuofukui || 1994 TC3 || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7891) Fuchie || 1994 VJ7 || 11 november 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (7892) Musamurahigashi || 1994 WQ12 || 27 november 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (7893) - || 1994 XY || 2 december 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7894) Rogers || 1994 XC1 || 6 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7895) Kaseda || 1995 DK1 || 22 februari 1995 || F. Uto
|-
| (7896) Švejk || 1995 EC || 1 maart 1995 || Z. Moravec
|-
| (7897) Bohuška || 1995 EL1 || 12 maart 1995 || L. Šarounová
|-
| (7898) Ohkuma || 1995 XR1 || 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7899) Joya || 1996 BV3 || 30 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7900) Portule || 1996 CV8 || 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli|}

Planetoïdenlijsten